Los términos píleo o Pileo pueden referirse a:

un tipo de sombrero usado en la antigüedad, píleo;
el sombrero de los hongos, píleo;
la parte superior de la cabeza de las aves, píleo;
un tipo de nube, píleo;
un personaje mitológico, Pileo.